Die Saison 1997/98 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die 13. in ihrer Geschichte. Zwölf Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde der VfB Leipzig.

Abschlusstabelle 

Deutscher Meister: VfB Leipzig.
DHB-Pokalsieger: TV Lützellinden.
Absteiger in die 2. Bundesliga: TuS Walle Bremen und VfL Oldenburg.
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: SG Hessen Hersfeld und SV Union Halle-Neustadt.

Entscheidungen

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 http://www.hbvf.de Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

1997
Handballsaison 1997/98